МЗИК

 Машиностроительный завод имени М. И. Калинина — завод в Екатеринбурге
 Московский зоотехнический институт коневодства — на его базе была создана Ижевская государственная сельскохозяйственная академия